Cyclopicina crassisetosa – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopicina. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1953 roku na podstawie prac naukowych biologa Hansa-Volkmara Herbsta.

Przypisy 

Cyclopicinidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1953 roku